Дья́ков (Дья́кова) — русская фамилия. Известные носители:

Дьяков

А 
 
 
 Дьяков, Ананий Иванович (1896—1939) — белорусский советский государственный деятель, педагог.

Б

В 
 Дьяков, Валентин Александрович (1925—2010) — советский государственный и партийный деятель, участник Великой Отечественной войны.
 Дьяков, Василий Авраамович (1886—1945) — генерал-майор, участник Белого движения.
 
 Дьяков, Виталий Александрович (род. 1989) — российский футболист.
 
 Дьяков, Вячеслав Михайлович (1854—1880) — русский революционер, народник.

Д 
 Дьяков, Дмитрий Георгиевич (род. 1952) — председатель парламента Молдавии (1998—2001).

И 
 
 Дьяков, Игорь Викторович (род. 1958) — российский журналист, писатель и поэт, общественный деятель.
 Дьяков, Иосиф Иванович (1903—1984) — Герой Советского Союза.
 Дьяков, Ипполит Николаевич (1865—1934) — киевский градоначальник.

К 
 Дьяков, Кирилл Максимович (род. 1993) — российский хоккеист.
 Дьяков, Константин Григорьевич (митрополит Константин; 1864—1937) — митрополит Киевский, экзарх Украины.

Л 
 Дьяков, Леонид Владимирович (1932—2017) — советский и российский поэт.

М

Н

П 
 
 Дьяков, Порфирий Иванович (1900—1985) — советский военачальник, генерал-майор.

С

Т 
 Дьяков, Таричан Михайлович (1897—1939) — деятель советских органов охраны правопорядка, старший майор милиции.

Ф 
 Дьяков, Фома Яковлевич (1865 — после 1938) — общественный деятель галицко-русского движения, просветитель, участник Первого Венского процесса.

Ю



Топоним 
 Дьяков — хутор в Адыгее.

См. также 
 Дьяковы — о дворянском роде
 Дьяково
 Дьяконов